Związek Patriotyczny – nazwa kilku polskich, historycznych organizacji:
 Związek Patriotyczny – tajna organizacja, w którą w 1823 roku przekształciło się Towarzystwo Filomatyczne
 Związek Patriotyczny – tajna organizacja samokształceniowa założona w 1839 roku w Łukowie przez Karola Levittoux
 Związek Patriotyczny – tajna, elitarna organizacja polityczna, działająca w latach 1918–1945.

Również:
 Związek Patriotyczny – parafaszystowska organizacja utworzona 1 maja 1924 roku w Hiszpanii przez gen. Primo de Riverę
 Związek Patriotyczny – bułgarska koalicja partii politycznych po 1990 roku;